

Лисогорка — присілок, Башкортостан, Біжбуляцький район
 Лисогорка — село, Куйбишевський район, Ростовська область

Див. також 
 Лисогірка